Овај чланак садржи топ-листу Билборд хот 100 за 1993. годину.

Поредак

Референце 

1993
Музика у 1993.